Caleb Ekuban – calciatore ghanese
 Ebenezer Ekuban – ex giocatore di football americano ghanese